Adriaan Adriaanse, een Nederlands acteur
Co Adriaanse, een Nederlands voetbaltrainer